Bosna in Hercegovina se nahaja v jugovzhodni Evropi, na zahodnem Balkanu. Ima 932 km dolgo mejo s Hrvaško na severu in jugozahodu, 357 km dolgo mejo s Srbijo na vzhodu in 249 km dolgo mejo s Črno goro na jugovzhodu. Na jugo-zahodu meji na Jadransko morje in ima 20 km dolgo obalo.

Najbolj presenetljive značilnosti lokalnega terena so doline in gore, ki merijo do 2.386 m v višino. Država je večinoma gorata in obsega osrednje Dinarsko gorovje. Severovzhodni države sega v Panonsko kotlino, na jugu pa meji na Jadransko morje. 

Naravni viri države vključujejo premog, železovo rudo, boksit, mangan, nikelj, glino, sadro, sol, pesek, les in vodno energijo.

Glej tudi 

 Gospodarstvo Bosne in Hercegovine
 Umetnost Bosne in Hercegovine
 Kultura Bosne in Hercegovine

Sklici